Славинские (, ) — европейская фамилия польского происхождения, чья история восходит к XVI веку.

Известные носители
 Славинский, Борис Николаевич (1935—2003) — историк, специалист в области международных отношений и внешней политики России на Дальнем Востоке.
 Славинский, Виктор Викторович (род. 1990) — украинский боксёр-профессионал.
 
 Славинский, Иван Ефимович (род. 1968) — современный российский художник.
 Славинский, Игорь Николаевич (1953—2018) — украинский театральный режиссёр, театральный педагог, актёр, заслуженный артист Украины.
 Славинский, Константин Петрович (1880—1944) — офицер Русского императорского флота, участник Цусимского похода и сражения.
 Славинский, Максим Антонович (1868—1945) — украинский общественно-политический деятель, поэт-переводчик, дипломат.
 Славинский, Николай Евстафьевич (1839—1918) — русский писатель, редактор, основатель и директор Почтово-телеграфного музея в Санкт-Петербурге.
 
 Славинский, Павел Андреевич (1810—1881) — русский государственный деятель, сенатор, тайный советник. 
 Славинский, Ювенал Митрофанович (1887—1937) — русский пианист, дирижёр, советский профсоюзный деятель.

См. также 
 Славинская